Fenton může být:

 Fenton (Iowa)
 Fenton (Louisiana)
 Fenton (Michigan)
 Fenton (Missouri)
 Fenton (New York)